Ельнинский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) на юго-востоке Смоленской области России.

Административный центр — город Ельня.

География 
Территориально район граничит: на севере с Дорогобужским районом, на северо-востоке с Угранским, на западе с Глинковским, на юго-западе с Починковским, на юге с Рославльским. На востоке район граничит с Калужской областью. Площадь района — 1808,15 км².

На территории района, на торфяном болоте Голубев Мох находится исток реки Десна. Также по территории района протекают следующие реки: Ужа — левый приток Днепра, исток северо-западнее Ельни, Стряна — правый приток Десны, Угра — приток Оки, Усия — левый приток Угры, Демина — правый приток Угры.

История 
Образование Ельнинского уезда относится к 1775 году. В 1796 году был расформирован, в 1802 году создан вновь. В 1928 уезд был упразднён и в 1929 году создан Ельнинский район. 21 августа 1961 года к Ельнинскому району был присоединён Глинковский район.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях — в городе Ельня ( чел.,  г.) — проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В муниципальный район входят 4 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 3 сельских поселения:

Первоначально Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года было создано 11 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 10 сельских поселений. Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года, c 5 июня 2017 года были упразднены 7 сельских поселений: Рождественское (включено в Бобровичское сельское поселение); Мазовское, Пронинское и Теренинское (включены в Коробецкое сельское поселение); Малышевское, Мутищенское и Новоспасское (включено в Леонидовское сельское поселение).

Населённые пункты 
В Ельнинском районе 171 населённый пункт, в том числе 1 городской населённый пункт (город Ельня) и 170 сельских населённых пунктов.
Упразднённые населенные пункты:

 2000 г. - Горнечье, Замошье (Коробецкое с/п, у д. Парубаник), Пот-Ивановка, Хотеевка;
 2001 г. - Бушня, Варушкино, Горки, Кигиты, Колошино (деревня), Лосиное, Макарово, Малиновка, Мурашкино, Некрасы, Поповка, Ращинино, Старое Василево, Сырокоренье;
 2009 г. - Митино

Экономика 
Экономика района представлена мясо-молочным животноводством, зерновым хозяйством, льноводством.

Транспорт 
Через территорию района проходит однопутная железнодорожная линия: «Смоленск—Сухиничи». Региональные автомобильные дороги  «Сафоново (М1)—Дорогобуж—Ельня—Рославль» (А101),  «Новоалександровский (А101)—Спас-Деменск—Ельня—Починок».

Достопримечательности и культура 
 Дом-музей М. И. Глинки в селе Новоспасское.
 деревня Глотовка — Место рождения Исаковского М. В.
 братские могилы и памятные места Великой Отечественной войны в деревнях: Васильково, Замошье, Коробец, Ляхово (кроме этого в деревне установлен памятный камень в честь проходивших в этом месте боев партизанских отрядов с армией Наполеона в 1812 году), Мутище, Новое Тишово, Медвежье, Островщина, Павлово, Перятино, Сивцево, Стайки, Ушаково (установлен обелиск и Памятник Гаубица — М-33),Флясово, Шарапово.
 Церковь Спаса (1790 год) в селе Уварово.
 Группа из 155 курганов юго-восточнее деревни Харино.
 Городище на правом берегу реки Жарны у деревни Жарное.

Люди связанные с районом

Герои Советского Союза 
  Бодаков, Афанасий Лаврентьевич (деревня Сивцево)
  Боровиков, Андрей Евстигнеевич (деревня Жильково)
  Демченков, Филипп Трофимович (деревня Стайки)
  Зайцев, Степан Харитонович (деревня Савостино)
  Зуев, Иван Фадеевич (деревня Лядцо)
  Малашенков, Григорий Степанович (деревня Погибелка)
  Митрофаненков, Иван Осипович (деревня Лядцо)
  Прудников, Дмитрий Тихонович (деревня Щербино)
  Савченков, Александр Николаевич (деревня Мазово)
  Севриков, Иван Тимофеевич (деревня Суглица)
  Сидоренко, Иван Михайлович (деревня Чанцово)
  Синенков, Дмитрий Маркович (деревня Уварово)
  Фомичёв, Фёдор Ильич (деревня Чанцово)

Полные кавалеры Ордена Славы 
 Авдеев Василий Андреевич (деревня Коноплинка)
 Желненков Иван Фёдорович (деревня Малые Прихабы)
 Зиновьев Антон Андреевич (деревня Аблешево)
 Морозов Николай Андреевич (деревня Истопки)

Герои Социалистического Труда 
  Азаренков, Семен Сергеевич (деревня Городок)
  Демченков, Иван Дмитриевич (деревня Вититнево)
  Егорова, Мария Андреевна (деревня Волково-Егорьево)
  Косенков, Александр Федорович (деревня Вава)
  Лахаева, Екатерина Иосифовна (деревня Песочна)
  Мощенков, Владимир Николаевич (деревня Подлипки)
  Полющенков, Григорий Григорьевич (деревня Драгинино)

Примечания

Ссылки 

 Памятники архитектуры Ельнинского района 
 Численность населения и состав района на сайте области
 И. Н. Беляев «Солдатская слава смолян», издат. Московский рабочий, 1980 г.